Mason City puede hacer referencia a alguna de las siguientes localidades en Estados Unidos:

Mason City, ciudad del Estado de Illinois;
Mason City, ciudad del Estado de Iowa;
Mason City, villa en el Estado de Nebraska;
Municipio de Mason City, en el condado de Mason, Illinois.